Uhryniw (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Iwano-Frankiwsk, siehe Uhryniw (Iwano-Frankiwsk)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Tscherwonohrad, siehe Uhryniw (Tscherwonohrad)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Pidhajzi, siehe Uhryniw (Pidhajzi)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Horochiw, siehe Uhryniw (Horochiw)

siehe auch Staryj Uhryniw, Serednij Uhryniw